Стадион Силвио Пиола је назив следећих стадиона:

Стадион Силвио Пиола (Новара), домаћи терен ФК Новара.
Стадион Силвио Пиола (Верчели), домаћи терен ФК Про Верчели.